

Персоналії 
 Демшин Ілля Іванович — радянський діяч органів державної безпеки та прикордонних військ, генерал-лейтенант, депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.

Інше 
 Демшин — село в Україні, в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області.